Ezio Anesi – politico italiano
Matteo Anesi – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Paolo Anesi – pittore e incisore italiano